Le nom Hausner est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Gideon Hausner  (1915-1990), juriste et homme politique israélien. En tant que procureur général d'Israël, Hausner mène l'accusation contre Adolf Eichmann dans le procès de ce dernier
 Jerzy Hausner (né en 1949), économiste et homme politique polonais
 Jessica Hausner (née en 1972), réalisatrice autrichienne
 Maurice Hausner (1922-2006), une des grandes figures de la Résistance juive en France. Il est chargé de liaisons entre le Mouvement de jeunesse sioniste (M.J.S.)  et l'Armée juive (A.J.). Son groupe sauvent de nombreux enfants juifs en les faisant passer en Espagne et en Suisse. 
 Siegfried Hausner (né en 1952), activiste allemand membre de la première génération de la Fraction armée rouge
 Xenia Hausner (née en 1951), artiste peintre autrichienne

L'indice de Hausner pour caractériser le comportement des poudres.

Voir aussi 
 Hauser
 Hausmann (Haussmann, Hausman)

Patronyme allemand
Patronyme juif